Nowolipki – osiedle w Gdańsku, w dzielnicach Piecki-Migowo, Suchanino i Siedlce
 Nowolipki – obszar Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie, w dzielnicy Wola
 Nowolipki – ulica w Warszawie, w dzielnicach Śródmieście i Wola